Slates steht für:

 Slates (EP), Musikalbum von The Fall

SLATES steht als Abkürzung für:
 Search, Links, Authorship, Tags, Extensions, Signalling, Prinzipien bei der Projektkoordination, siehe Enterprise 2.0

Siehe auch:
 Slate

Abkürzung